

Patronyme 

 Amandla Stenberg (née en 1998), actrice et chanteuse américaine.
 Anita Stenberg (née en 1992), coureuse cycliste norvégienne.
 Birgitta Stenberg (1932-2014), écrivaine suédoise.
 Kurt Stenberg (1888-1936), gymnaste finlandais.
 Sirið Stenberg (1968), femme politique des îles Féroé.